Flak 38, abréviation de Flugabwehrkanone 38, désigne plusieurs modèles de canons utilisés par la Wehrmacht :
 le 2 cm Flak 38
 le 2,5 cm Flak Hotchkiss 38, désignation allemande du canon de 25 mm antiaérien Hotchkiss
 le 10,5 cm Flak 38
 le 7,62 cm Flak M38 (r), désignation allemande du 
 le 7,62/8,8 cm Flak M38 (r), désignation allemande du  réalésé pour tirer l'obus de 88 mm
 le Flakpanzer 38(t)

Voir aussi